Il detentore del titolo Rafael Nadal non ha potuto difenderlo a causa di un infortunio.

Roger Federer ha battuto in finale Andy Roddick 5-7, 7-6, 7-6, 3-6, 16-14 aggiudicandosi il suo 15º titolo Slam e superando il record di Pete Sampras.

Teste di serie 

  Rafael Nadal (Non ha partecipato per infortunio)
  Roger Federer (campione)
  Andy Murray (semifinali)
  Novak Đoković (quarti di finale)
  Juan Martín del Potro  (secondo turno)
  Andy Roddick (finale)
  Fernando Verdasco (quarto turno)
  Gilles Simon (quarto turno)
  Jo-Wilfried Tsonga (terzo turno)
  Fernando González (terzo turno)
  Marin Čilić (terzo turno)
  Nikolaj Davydenko (terzo turno)
  Robin Söderling (quarto turno)
  Marat Safin (primo turno)
  Tommy Robredo (terzo turno)
  David Ferrer (terzo turno)
  James Blake (primo turno)

 Rainer Schüttler (secondo turno) 
 Stanislas Wawrinka (quarto turno) 
 Tomáš Berdych (quarto turno) 
 Feliciano López (primo turno) 
 Ivo Karlović (quarti di finale) 
 Radek Štěpánek (quarto turno) 
 Tommy Haas (semifinali) 
 Dmitrij Tursunov (primo turno) 
 Jürgen Melzer (terzo turno) 
 Philipp Kohlschreiber (terzo turno) 
 Mardy Fish (terzo turno) 
 Igor' Andreev (quarto turno) 
 Viktor Troicki (terzo turno) 
 Victor Hănescu (terzo turno) 
 Albert Montañés (terzo turno) 
 Nicolas Kiefer (primo turno)

Giocatori che hanno ricevuto una wildcard per tabellone principale 

Giocatori che hanno ricevuto una wildcard:
  Alex Bogdanović
  Grigor Dimitrov
  Daniel Evans
  Juan Carlos Ferrero
  Joshua Goodall
  James Ward
  Nicolas Mahut

Giocatori che hanno ricevuto una wildcard per le qualificazioni:
  Richard Bloomfield
  Daniel Cox
  Taylor Dent
  Chris Eaton
  Jonathan Marray
  Alexander Slabinsky
  Daniel Smethurst
  Bernard Tomić
  Marcus Willis

Qualificazioni 
Giocatori passati dalle qualificazioni
  Rajeev Ram
  Simon Greul
  Xavier Malisse
  Roko Karanušić
  Lukáš Lacko
  Alexander Peya
  Alejandro Falla
  Édouard Roger-Vasselin
  Grega Žemlja
  Santiago González
  Taylor Dent
  Riccardo Ghedin
  Adrian Mannarino
  Luka Gregorc
  Michael Yani
  Jesse Levine

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Note

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 2009
ATP World Tour 2009